

1994 
 Угон школьного автобуса в Пешаваре — 20—21 февраля.

2009 
 Теракт в отеле Pearl Continental — 9 июня, 17 погибших, 46 раненных.
 Теракт в Пешаваре — 28 октября, 90 погибших, 150 раненных.

2013 
 Теракт в Пешаваре — 22 сентября, 82 погибших, 130 раненных.

2014 
 Теракт в Пешаваре — 16 декабря, 156 погибших, 114 раненных.

2022 
 Теракт в Пешаваре — 4 марта, 63 погибших, 196 раненных.

2023 
 Теракт в Пешаваре — 30 января, 32 погибших, 150 раненных.

См. также 
 Список терактов в Пешаваре в 2009 году

×
Списки:Пакистан